Denumirea de Valea Rea se poate referi la:
 Mai multe râuri cu numele de Valea Rea:

 Valea Rea, fostul nume al satului Stejari din județul Argeș, România;
 Valea Rea, fostul nume al satului Valea Mică din comuna Cleja, județul Bacău, România;
 Valea Rea, fostul nume al comunei Livezi din județul Bacău, România;
 Valea Rea, fostul nume al satului Pădurenii din județul Buzău, România;
 Valea Rea, fostul nume al satului Roșioara din județul Vrancea, România.

Toponime românești